

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Kazimierówka – część miasta Milanówek
 Kazimierówka – część wsi Łukówek w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Kazimierówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Kazimierówka – część wsi Szpikołosy w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów
 Kazimierówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce
 Kazimierówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Kazimierówka – dawna część miasta Solec nad Wisłą w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą 
 Kazimierówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew 
 Kazimierówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Jeleniewo 
 Kazimierówka – część wsi Dziewki w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz
 Kazimierówka – przysiółek wsi Rokitno Szlacheckie w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy

Miejscowości na Białorusi 
 Kazimierówka – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Wiercieliszki
 Kazimierówka – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Wiercieliszki
 Kazimierówka – dawny zaścianek i folwark w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
Kazimierówka – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.

Inne 
 Kazimierówka – stacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Zobacz też
 Kazimierowo
 Kaźmierówka